Профессионал:
 Профессионал — человек, сделавший определённое занятие своей профессией.

См. также 
 Профессионалы.